El término Canal de Berdún puede hacer referencia a:

 Canal de Berdún, una depresión orográfica situada en La Jacetania, provincia de Huesca, Aragón, España.
 Canal de Berdún, un municipio español en La Jacetania, provincia de Huesca, Aragón, España.